Höst eller Hösten kan syfta på:

 Höst – en årstid
 Höst (bok) – en bok av Selma Lagerlöf
 Hösten (målning) – en oljemålning från 1907 av Helmer Osslund

Se även 
 Høst – ett danskt efternamn samt personer med namnet